Апертура 2007 () — 81-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2007 на rsssf.com

2007
Чили
Спорт в Чили в 2007 году